Чемпионат мира по корфболу 1978 — первый в истории чемпионат мира по корфболу, который прошёл в Нидерландах в городах Ассен, Ньюнен и Амстердам с 6 по 11 ноября. В турнире приняли участие 8 национальных сборных. Чемпионат выиграли родоначальники корфбола голландцы, переиграв в упорной борьбе бельгийцев со счётом 14-13(в дополнительное время). Третье место досталось сборной ФРГ.

Групповой этап 
Две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал, две худшие продолжают борьбу за 5-8-е места.

Группа A

Группа B

Финальный этап

5-8-е места 

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Плей-офф чемпионата

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое распределение мест

См. также 
 Корфбол
 Чемпионат мира по корфболу

Ссылки 
 Международная федерация корфбола
 История чемпионатов мира по корфболу

Чемпионаты мира по корфболу
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Международные спортивные соревнования в Ассене
Ноябрь 1978 года
Спорт в Нидерландах в 1978 году